Teodorów steht für:

 Teodorów, verschiedene Dörfer in Polen

Teodorow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandar Teodorow-Balan (1859–1959), bulgarischer Philologe, Literaturhistoriker, Bibliograph
 Teodor Teodorow (1859–1924), bulgarischer Politiker